Rodeo - forma em língua espanhola e inglesa da palavra "rodeio".

Localidades

Rodeo (San Juan)
El Rodeo (Córdoba)

Rodeo (Califórnia)
Rodeo (Novo México)
Rodeo Drive - famosa rua de compras em Beverly Hills, Califórnia 

El Rodeo (San Marcos)

 Rodeo (Durango)

Outros
Renault Rodeo - modelo de automóvel produzido pela Renault entre 1970 e 1987. 
Isuzu Rodeo - modelo de automóvel produzido pela Isuzu de 1972 a 2002.

Ver também
 Rodeio (desambiguação) 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos